Wosz ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Wosz (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Joscha Wosz (* 2002), deutscher Fußballspieler